Labidochromis shiranus — один из видов рыб из семейства цихловых. Эта рыба обитает в озере Малави. Имеет размеры до 7,8 сантиметров.

Этимология 
Род получил своё название за способность рыб вытягивать зубами водоросли и мелких животных из скал.

Среда обитания 
Впервые были выловлены у мыса Мара в озере Малави. Встречаются в западной части озера Малави между дельтой реки Шире и островом Мпанди, а также в южной части острова у мыса Маканьила и посёлком Метангула. Там они обитают на мелководье, вблизи камней и гальки.

Питается в основном перифитоном, а также мелкими личинками ракообразных.

Примечания 

Животные, описанные в 1982 году
Лабидохромисы
Эндемики озера Малави